O Dunfermline Athletic Football Club é um clube de futebol da Escócia, com sede na cidade de Dunfermline. O clube conquistou a Copa da Escócia de 1961 e 1968.

 
Clubes de futebol fundados em 1885